Денаро — итальянская средневековая разменная монета.
 Денаро, Артур (Arthur Denaro, род. 1948) — британский генерал.
 Денаро, Маттео Мессина (Matteo Messina Denaro, род. 1962) — сицилийский мафиозо.